Рахиль Гедальевна Геллер — депутат Верховного Совета СССР 10 и 11 созывов (1979—1989).

Биография 
Работала паяльщицей на Биробиджанском трансформаторном заводе. Делегирована в депутаты Верховного Совета СССР 10 и 11 созывов, в связи с чем являлась членом его Совета Национальностей от Еврейской автономной области РСФСР (1979—1989).

Входила в состав Антисионистского комитета советской общественности. В документальном фильме «В семье равноправных» (ЦСДФ, 1984, сценарий И. Ицкова) Геллер заявила:

Меня оскорбляют и возмущают сионистские выдумки о неравноправии советских евреев, их угнетении. Это клевета и ложь. Мы живем в семье равноправных народов.

Личный архив Р. Г. Геллер находится в Государственном архиве Еврейской автономной области.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Р. Г. Геллер  в РГАКФД

Персоналии по алфавиту
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Еврейской АО